Maçka (district), een Turks district in de provincie Trabzon
 Maçka (stad), de hoofdplaats van het Turkse district Maçka